Регулярность - исправность, точность. Правильное соблюдение установленных правил. Частое повторение схожих или одинаковых фрагментов.

 Регулярный сезон 
 Регулярный парк
 Регулярный граф
 Регулярность функции

См. также 
Симметрия